Cortana puede referirse a:
Cortana (espada), la espada de Ogier el Danés.
Cortana (gastrópodo), un género fósil.
Cortana (personaje de ficción), un personaje del videojuego Halo.
Microsoft Cortana, software de asistencia por reconocimiento de voz.
Centro Comercial Cortana, un punto de interés en Baton Rouge, Luisiana.
Punta del Cortana, una colina del municipio de Bovera, en la comarca de Las Garrigas.
La marca de ropa Cortana.
Cortana (espada de ficción), espada de Emma Carstairs de Cazadores de Sombras